Аловера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 14 км². Население — 11306 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Пас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары